Johan Hansson kan avse:

 Johan Hansson Moraeus (1672–1742), svensk bergsläkare och Carl von Linnés svärfar
 Johan Hansson (jurist) (1875–1965), svensk häradshövding
 Johan Hansson (1879–1973), svensk bokförläggare, medlem i Tisdagsklubben och grundare av förlaget Natur & Kultur
 Johan Hansson (innebandyspelare) (född 1979), svensk innebandyspelare

Se även 
 Johan Hansson-priset, ett litterärt pris instiftat 2008, namngivet efter Johan Hansson (1879–1973)
 Johannes Johannis